Lignières steht für:
 Lignières NE, Gemeinde im Schweizer Kanton Neuenburg
 Lignières (Saint-Saphorin), Weiler in der Gemeinde Saint-Saphorin (Lavaux) im Kanton Waadt, Schweiz
 Lignières (Marche-en-Famenne), Ortsteil von Marche-en-Famenne im belgischen Luxemburg

französische Gemeinden:
 Lignières (Aube) im Département Aube
 Lignières (Cher) im Département Cher
 Lignières (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Lignières (Somme) im Département Somme
 Lignières-Châtelain im Département Somme
 Lignières-de-Touraine im Département Indre-et-Loire
 Lignières-en-Vimeu im Département Somme
 Lignières-la-Carelle im Département Sarthe
 Lignières-Orgères im Département Mayenne
 Lignières-Ambleville im Département Charente
 Lignières-sur-Aire im Département Meuse

Lignières ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Lignières (1868–1933), französischer Bakteriologe, Erstbeschreiber der Salmonellen